Les Chloroflexota – anciennement Chlorobacteria (en français les Chlorobactéries) – forment un embranchement (ou phylum, ou encore division) du règne des Bacteria. Son nom provient de Chloroflexus qui est le genre type de cet embranchement.

Certains auteurs pensent que ce phylum pourrait être l'un des plus anciens existant encore.

Historique 
Thomas Cavalier-Smith a fait du phylum Chlorobacteria un des phylums de sa classification. Il est possible que ce soit l'embranchement bactérien le plus ancien qui existe encore à l'heure actuelle : la racine de l'arbre du vivant pourrait donc se trouver parmi les chlorobactéries ou bien entre les chlorobactéries et le reste du vivant.

Les chlorobactéries tirent leur nom du genre Chloroflexus, qui a lui-même donné son nom à la classe des Chloroflexi. Les chlorobactéries possèdent des métabolismes variés même si le plus typique est la photohétérotrophie anoxygénique des chloroflèxes. En 2021, Oren et Garrity rectifient la nomenclature des phyla bactérien et parmi ceux-ci celui des chlorobactéries qui deviennent les Chloroflexota.

Taxonomie

Étymologie 
L'étymologie de ce phylum Chloroflexota est la suivante : Chlo.ro.fle.xo’ta N.L. masc. n. Chloroflexus, genre type de ce phylum; N.L. neut. pl. n. suff. -ota, suffixe pour définir un phylum; N.L. neut. pl. n. Chloroflexota, le phylum des Chloroflexus.

Liste des classes 
Selon la  :
 Anaerolineae Yamada et al. 2006
 Ardenticatenia Kawaichi et al. 2013
 Caldilineae Yamada et al. 2006
 Chloroflexia corrig. Gupta et al. 2013
 Dehalococcoidia Löffler et al. 2013
 Ktedonobacteria corrig. Cavaletti et al. 2007
 Tepidiformia Kochetkova et al. 2020
 Thermoflexia Dodsworth et al. 2014

Liste des Candidatus 
Selon la , plusieurs classes n'ont pas été publiées de manière valide et sont en attente de validation:
 "Candidatus Bathosphaeria" Mehrshad et al. 2018
 "Candidatus Limnocylindria" Mehrshad et al. 2018	
 "Candidatus Thermofontia" corrig. Ward et al. 2018 	
 "Candidatus Umbricyclopia" Mehrshad et al. 2018

Controverse sur leur structure 
Les chlorobactéries sont traditionnellement considérées comme des bactéries Gram négative à structure bimembranée. Il semblerait pourtant que certains membres aient une structure unimembranée, ce qui jette le doute sur la monophylie de ce taxon.

Position phylogénétique supposée

Classification 
‘Candidatus Chlorothrix’♠
 ‘Candidatus Chlorothrix halophila’♠

Classe Anaerolineae
 Anaerolineales
 Anaerolineaceae
 Anaerolinea
 A. thermolimosa
 A. thermophila
 Bellilinea
 Bellilinea caldifistulae
 Leptolinea
 Leptolinea tardivitalis
 Levilinea
 Levilinea saccharolytica
 Longilinea
 Longilinea arvoryzae
 Caldilineales
 Caldilineaceae
 Caldilinea
 C. aerophila
 C. tarbellica♠
Classe Chloroflexi
 Kouleothrix♠
 Kouleothrix aurantiaca♠
 Chloroflexales
 Dehalobium♠
 Dehalobium chlorocoercia♠
 Chloroflexaceae
 Chloroflexus
 C. aggregans
 C. aurantiacus
 Chloronema
 Chloronema giganteum
 Heliothrix
 Heliothrix oregonensis
 Roseiflexus
 Roseiflexus castenholzii
 Oscillochloridaceae
 Oscillochloris
 O. chrysea
 O. trichoides
 Herpetosiphonales
 Herpetosiphonaceae
 Herpetosiphon
 H. aurantiacus
 H. geysericola
Classe Dehalococcoidetes
 Dehalococcoides♠
 Dehalococcoides ethenogenes♠
 Dehalogenimonas♠
 Dehalogenimonas lykanthroporepellens ♠
Classe Ktedonobacteria
 Ktedonobacterales
 Ktedonobacteraceae
 Ktedonobacter
 Ktedonobacter racemifer
 Thermosporotrichaceae
 Thermosporothrix
 Thermosporothrix hazakensis
 Thermogemmatisporales
 Thermogemmatisporaceae
 Thermogemmatispora
 T. foliorum♠
 T. onikobensis♠
Classe Thermomicrobia
 Thermobaculum♠
 Thermobaculum terrenum♠
 Thermomicrobiales
 Thermomicrobiaceae
 Thermomicrobium
 Thermomicrobium roseum
 Sphaerobacterales
 Sphaerobacteraceae
 Sphaerobacter
 Sphaerobacter thermophilus

Note: ♠ Strain found at the National Center for Biotechnology Information (NCBI) but not recognised by List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) or published by International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSB/IJSEM).

Notes et références

Bibliographie

Liens externes 

Bacteria
Embranchement (nom scientifique)
Bactérie (nom scientifique)
Bactérie décrite en 2021